Alessandra Stoicescu, née le  à Bucarest, est une personnalité de la télévision roumaine, connue pour son rôle de modératrice de l’émission de  diffusée sur Antena 3. 

Elle a été aussi présente sur Antena 1 (Observator) et à News News de l’ancienne radio News FM.

Biographie 

Alessandra Stoicescu est diplômée en psychologie (2003) et titulaire d'une maîtrise en gestion des ressources humaines. Depuis 2005, elle est également impliquée dans le conseil en stratégie de marque personnelle. Elle a également reçu une bourse d'études en journalisme à Freedom House et une formation à CNN.

La carrière d'Alessandra Stoicescu est liée de manière ininterrompue à Intact Media Group, trust contrôlé par la famille Voiculescu, dont elle est journaliste présentatrice depuis 1995. Elle signe également des articles dans Financial Week, considérés par le critique Alex Ștefănescu comme  Dans le passé, elle est apparue dans plusieurs émissions : journaliste sur  sur Antena 1, correspondante de CNN, reporter aux élections de 1996, 2000 et 2004, et pour les attentats terroristes de New York en 2001.

Distinction 
.

Liens externes 

Naissance en avril 1976
Journaliste roumaine
Naissance à Bucarest
Blogueuse roumaine